Mumbai Sevens 2013 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Mumbai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 października 2013 roku na Bombay Gymkhana Club w Mumbaju będąc trzecim turniejem sezonu 2013.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Bombay Gymkhana Club zawody były trzecim turniejem sezonu 2013 i miało w nich wziąć udział szesnaście reprezentacji, Pakistańczycy jednak nie dotarli na zawody z powodu problemów wizowych. Dwunastu stałych uczestników cyklu rywalizowało w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl z uzupełniającymi turniej trzema zaproszonymi drużynami, które w pierwszej fazie rozgrywały pomiędzy sobą mecze o rozstawienie systemem ligowym.

Wszystkie cztery rozstawione zespoły bez porażki awansowały do fazy pucharowej, a w finale ponownie spotkały się reprezentacje Hongkongu i Japonii. Po dogrywce lepsi okazali się zawodnicy z Hongkongu dzięki zwycięstwu zmniejszając do jednego punktu stratę w klasyfikacji generalnej cyklu.

Najwięcej przyłożeń w turnieju (7) zdobył Irańczyk, Gholamreza Shahhoseini, zaś jego rodak, Amin Hoseinzadeh, z 48 punktami zwyciężył w klasyfikacji najwyżej punktujących.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2013
Mumbai Sevens